Die 1. Lig  1979/80 war die 22. Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Männer-Fußball. Sie begann am 25. August 1979 mit dem Spiel Beşiktaş Istanbul gegen Altay Izmir, welches 1:1 ausging und endete am 25. Mai 1980. Vom 6. Januar 1980 bis 10. Februar 1980 wurde die Saison durch die Winterpause unterbrochen.

Trabzonspor beendete die Saison erneut als türkischer Meister und verteidigte zum zweiten Mal in seiner Vereinshistorie diesen Titel. Diese Saison war die vierte Meistersaison der großen Mannschaft von Trabzonspor, die besser bekannt ist als Karadeniz Fırtınası und in der Zeit von 1975 bis 1984 im türkischen Fußball dominieren sollte. Zonguldakspor erreichte mit dem dritten Platz das beste Saisonergebnis in seiner Vereinsgeschichte.

Teilnehmer 
Für die 1. Lig 1979/80 sind zu den aus der vorherigen Saison verbliebenen 13 Vereine die drei Aufsteiger aus der letzten Zweitligasaison dazugekommen. Die Aufsteiger waren die zwei Zweitligameister Gaziantepspor und Rizespor und der Play-off-Sieger der 2. Liga Kayserispor. Für Gaziantepspor und Rizespor bedeutete der Aufstieg die erste Erstligateilnahme der Vereinsgeschichte, während Kayserispor nach fünf Jahren Abstinenz wieder in die 1. Lig zurückkehrte.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele der regulären Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenkönig 

Mustafa Denizli (Altay Izmir / 22 Spiele) und Bahtiyar Yorulmaz (Bursaspor / 27 Spiele) wurden mit 12 Toren Torschützenkönige der Saison 1979/80.

Die Meistermannschaft von Trabzonspor

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der höchsten Spielklasse auf tff.org türkisch
 
 1. Lig 1979/80 auf angelfire.com englisch

1979/80
Fußballsaison 1979/80